El término nacionalización puede referirse:

 a la estatización, la transformación de una empresa o unidad económica privada en una empresa pública; también se denomina socialización  o nacionalización de los medios de producción. Sin embargo, la nacionalización se refiere específicamente a la recuperación de una empresa extranjera (no nacional) y su incorporación al dominio del Estado;
 a la naturalización, el proceso por medio del cual un ciudadano de un Estado adquiere la ciudadanía de otro con el cual ha adquirido algunos vínculos.